Пре́мія і́мені Андрі́я Са́харова — низка премій, встановлених на честь радянського фізика-ядерника та борця за права людини Андрія Дмитровича Сахарова. Присуджуються, переважно, за внесок в справу відстоювання прав людини.

 Премія Свободи імені Андрія Сахарова — заснована Норвезьким Гельсинським комітетом у 1980 році. 
 Премія Сахарова за свободу думки — премія, заснована Європейським Парламентом у 1988 році.
 Премія імені А. Д. Сахарова «За громадянську мужність письменника» — премія Спілки письменників СРСР, потім РФ, заснована у 1990 році.
 Премія імені Андрія Сахарова за журналістику, як вчинок — російська премія, заснована у 2001 році.
 Премія Андрія Сахарова американського фізичного товариства — премія, заснована Американським фізичним товариством у 2006 році.

Виноски

Премії
Багатозначні терміни